Een verkeersweg:
 N507 (België)
 N507 (Frankrijk)
 N507 (Nederland), zie Provinciale weg 507
 N507 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing